Пи:
 Пи (буква) (Π, π) — буква греческого алфавита.
 Пи (число) () — математическая константа (3,1415…), выражающая отношение длины окружности к длине её диаметра.
  — π-функция, показывающая количество простых чисел, не превосходящих .
  — Π-функция, альтернативное обозначение для гамма-функции, обобщение факториала.
 π-мезон, пион — три вида субатомных частиц из группы мезонов (,  и ), имеющих наименьшую массу среди мезонов.
 Пи-теорема (π-теорема) — основополагающая теорема анализа размерностей.
 Пи (фильм) («π», ) — психологический триллер Даррена Аронофски (США, 1998).
 Пи Скорпиона (π Sco) — тройная звезда в созвездии Скорпиона.
 Пи Столовой Горы (π Столовой Горы, ) — звезда в созвездии Столовой Горы.
 «Пи» — вымышленная книга, источник некоторых афоризмов, публиковавшихся в польском журнале «Пшекруй» под рубрикой «Мысли людей великих, средних и пёсика Фафика».
 π 3,14 — альбом группы Rockets 1981 года.

Фамилия 
 Пи, Оливье (род. 1965) — французский драматург и театральный режиссёр.
 Пи, Эжен (1859—1924) — аргентинский кинооператор и режиссёр, пионер национального кинематографа.

Пи — китайская фамилия (клан). 皮 — кожа, шкура.
 Пи Жисю (皮 日休; 834—883) — поэт времён династии Тан.
 Пи Лайши — первый глава Китайской патриотической католической церкви.

Пи — каталанская фамилия.
 Пи-и-Арсуага, Франсиско
 Пи-и-Арсуага, Хоакин
 Пи-и-Маргаль, Франсиско (1824—1901) — испанский политик, философ, юрист, историк и писатель, глава правительства во времена Первой Испанской республики.

Топонимы 
 Пи () — река в департаменте Марна (Франция), бассейн Сены.

См. также 
 Харви, Пи Джей (; род. 1969) — британская певица и музыкант.
 Пи Джей Проби (; род. 1938) — американский поп-певец.
 Пи Дидди — сценический псевдоним американского рэпера и продюсера Шона Джона Комбса.
 Стайлс Пи (, род. 1974) — псевдоним американского рэпера Дэвида Стайлса.
 Жизнь Пи (значения)